Shine (englisch „Glanz, Schein“) steht für:
 tibetische Bezeichnung für die Meditationsform Shamatha

Werktitel:
 Shine – Der Weg ins Licht, australischer Film von Scott Hicks (1996)
 Shine – Die Angst hat einen Namen, Computerspiel (1997)
 Shine (Joni-Mitchell-Album), Album von Joni Mitchell (2007)
 Shine (Crystal-Kay-Album), Album von Crystal Kay (2015)

Shine ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Shine (* 1963), US-amerikanischer Medienmanager, Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses
 Black Boy Shine († ≈1948), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Michael Shine (* 1953), US-amerikanischer Leichtathlet
 Marisha Shine, ukrainische Schauspielerin
 Sandra Shine (* 1981), ungarische Pornodarstellerin, Model und Regisseurin

Siehe auch:
 Shine Falls (Wasserfälle in Neuseeland)
 Shine Rice (Reisgericht aus Guyana)

 Shinee (südkoreanische Boyband)
 Shines (Johnny Shines, 1915–1992)
 Schein (Begriffsklärung)